3487 Еджворт (3487 Edgeworth) — астероїд головного поясу
 Майкл Пейкенем Еджворт (; 1812–1881) — ірландський ботанік та політичний діяч.
Прізвища